Alkinoos () steht für:

griechische Mythologie:
 Alkinoos (Sohn des Nausithoos), König der Phäaken
 Alkinoos (Sohn des Hippokoon), von Herakles getötet

Personen:
 Alkinoos (Philosoph)

Alcinoos steht für:
 (11428) Alcinoos, Asteroid vom Typ Jupiter-Trojaner